

Patronymes 
Safronov (masculin ; ) ou Safronova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Safronov 
 Andreï Safronov (1985-), coureur de fond russe
 Dmitri Safronov (1981-), athlète russe, spécialiste du marathon
 Ivan Safronov (1956-2007), journaliste russe
 Ivan Safronov (1990-), journaliste russe expert des questions militaires.
 Kirill Safronov (1981-), joueur de hockey sur glace russe
 Viktor Safronov (1917-1999), astrophysicien soviétique puis russe

Safronova 
 
 Valentina Safronova (1918-1943), Héroïne de l'Union soviétique

Patronyme russe